The New Danger — второй студийный альбом американского рэпера Мос Дэфа, выпущенный 19 октября 2004 года на лейблах  Rawkus и Geffen в США. Также альбом был выпущен в Канаде и Европе на лейбле Geffen.

Об альбоме
Продюсирование альбома было в руках Мос Дэфа, Канье Уэста, 88 Keys, Minnesota, Warryn Campbell, и Psycho Les. В первую очередь альбом записан в жанре хип-хоп, но так же включает в себя элементы джаза, блюза, экспериментального рока. Также в проекте участвовали Black Jack Johnson, который был назван в честь чемпиона по боксу Джека Джонсона, и состоит из гитариста Dr. Know, клавишника Bernie Worrell, басиста Doug Wimbish и барабанщика Will Calhoun.

Список композиций

CD 

Примечания: Трек 19 издавался для Великобритании. Песня также была выпущена в микстейпе Mos Definite в 2007 году.

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом